Rostam ist ein persischer Vorname:
 Rostam (Vorname)
 insbesondere Rostam (Schāhnāme), der mythische Sagenheld aus dem Schāhnāme von Firdausi

Rostam ist auch Namensbestandteil folgender geographischer Objekte:

in Afghanistan:
 Sang e Rostam, Berg in der Provinz Zabul
 Koh e Hawz e Rostam, Berg in der Provinz Parwan
 Koh e Takhte Rostam e Tscha Mar, Berg in der Provinz Nimrus
 Pol e Rostam, Ort in der Provinz Kunar
 Darah e Rostam, Tal in der Provinz Bamiyan

in Iran:
 Naqsch-e Rostam, archäologische Stätte in der Provinz Fars
 Kuh-e Tacht-e Rostam, Berg in der Provinz Markazi
 Rostam (Verwaltungsbezirk), Schahrestan in der Provinz Fars im Iran

Siehe auch:
 Tacht-i Rustam
 Kaman e Rostam, in Afghanistan für „Regenbogen“
 Rustem